Лужице могу бити:

 Лужице, регион у Немачкој који насељавају Лужички Срби и Немци
 Лужице (Мост), насеље у округу Мост, Устечки крај, Чешка Република
 Лужице (Оломоуц), насеље у округу Оломоуц, Оломоуцки крај, Чешка Република
 Лужице (Прахатице), насеље у округу Прахатице, Јужночешки крај, Чешка Република
 Лужице (Ходоњин), насеље у округу Ходоњин, Јужноморавски крај, Чешка Република

Види још 
 Лужица (вишезначна одредница)